Breitenbach puede referirse:

 Breitenbach (Hesse), municipio del estado de Hesse.
 Breitenbach, comuna del estado de Sajonia-Anhalt.
 Breitenbach, comuna del estado de Renania-Palatinado.

 Breitenbach, comuna del Bajo Rin.

 Breitenbach, comuna del cantón de Soleura.

Nombres compuestos 
 Breitenbach am Herzberg, comuna alemana del estado de Hesse.
 Breitenbach am Inn, comuna austríaca del estado del Tirol.
 Breitenbach-Haut-Rhin, comuna francesa del Alto Rin.